Paul Alan Hunter ( - ), le joueur professionnel anglais de snooker
 Paul Hunter, le réalisateur afro-américain de clips et de publicités.
 Paul Hunter (1954-), le peintre québécois.